De Rally van Sardinië 2005, formeel 2º Supermag Rally Italia Sardinia, was de 2e editie van de Rally van Sardinië en de vijfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2005. Het was de 396e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Olbia.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2005
Rally van Sardinië
Olbia